Weißgärber, Weissgärber bzw. Weisgärber ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Weißgärber (* 1971), deutscher Fußballtorhüter
 Karl Friedrich Elias Weisgärber (* 1927), deutscher Grafiker 
 Max Weißgärber (1884–1951), österreichischer Violinist
 Wilfried Weissgärber (* 1941), österreichischer Beamter und Feuerwehrmann
 Wilhelm Weißgärber (1925–2015), deutscher Politiker (DBD), MdV

Siehe auch:
 Weißgerber (Begriffsklärung)
 Weisgerber